Больдт — шведская и немецкая фамилия.

Известные носители 
  (1818—1881) — немецкий офицер, свидетель последних нескольких дней в рейхсканцелярии весной 1945 года.
  (1851—1916) — американский гостиничный миллионер прусского происхождения.
 Больдт, Константин Егорович (1829—1885) — генерал-майор русской императорской армии, специалист по оружейному делу.
 Больдт, Фёдор Егорович (1827—1894) — генерал-лейтенант русской императорской армии.